Codonytes infundibulum är en ringmaskart som först beskrevs av not delle Chiaje 1828, och fick sitt nu gällande namn av sensu Quatrefages 1866. Codonytes infundibulum ingår i släktet Codonytes och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
infundibulum